Ажýр (від ) — стан бухгалтерського обліку, за яким записи у рахункових книгах здійснюються у день проведення відповідної господарської операції; у ширшому значенні — виконання обліково-розрахункових операцій та робіт у встановлені терміни.

При ажурі бухгалтерських записів є можливість у будь-який час отримати точну картину діяльності підприємства за будь-який період.

Види 
Виділяють господарський та технічний ажур.

 Господарський ажур — стан справ, за якого документи надходять у бухгалтерію через невелику кількість інстанцій і реєструються в обліку через короткий проміжок часу після виконання тієї чи іншої операції. Господарський ажур залежить від організації руху документів переважно поза межами бухгалтерії.

 Технічний ажур — стан справ, коли документи, які надійшли в бухгалтерію, обробляють протягом короткого проміжку часу. У цьому випадку технічний ажур повністю залежить від організації роботи всередині самого апарату бухгалтерії.

Див. також 
 Ажурні тканини

Примітки

Література 
 Ажур  // 

Бухгалтерський облік і аудит
Фінансове право